Peluso ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Peluso (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Federico Peluso (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Fotinì Peluso (* 1999), italienische Schauspielerin
 Lisa Peluso (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin 
 Luís Gonzaga Peluso (1907–1993), brasilianischer Bischof

 Nathy Peluso (* 1995), spanische Rapperin und Sängerin
 Tony Peluso (1950–2010), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Gerardo Pelusso (* 1954), uruguayischer Fußballspieler und -trainer